Amadeu Campos de Carvalho Filho (Teresina, 28 de abril de 1965) é um jornalista e apresentador brasileiro.

Biografia
Filho do professor Amadeu Campos de Carvalho e dona Maria do Carmo do Nascimento, Amadeu Campos iniciou a carreira na rádio ainda jovem, nos anos de 1980. Formou-se na primeira turma de Jornalismo da UFPI em 1989, mas em 1986 já havia estreado a carreira televisiva como repórter na antiga TV Pioneira (atual TV Cidade Verde). Comandou, durante 25 anos o principal telejornal da emissora, o Jornal do Piauí. Amadeu acumulou também, durante um certo período, o cargo de Diretor de Jornalismo da TV Cidade Verde, sendo considerado o braço direito do presidente da emissora Jesus Tajra Filho.

Acidente e paraplegia
No dia 07 de agosto de 2011, Amadeu sofreu um grave acidente na estrada de José de Freitas por volta das 3h30 da madrugada. Ele voltava para Teresina com seu motorista, Arinaldo, e mais duas jovens quando seu veículo, um automóvel Vitara, saiu da pista e capotou na PI-113. Em decorrência do acidente, o jornalista sofreu lesão na 10° vértebra torácica, o que o deixou paraplégico. Em 30 de julho de 2012, Amadeu retorna à apresentação do Jornal do Piauí, em um cenário totalmente novo e adaptado à sua condição de cadeirante.

Frases e bordões
Amadeu Campos também ficou famoso por criar frases e bordões que se tornaram populares entre os piauienses como "O Piauí é o céu, se há um céu sobre a Terra", "É uma lástima, Deoclécio", "Ah, não vai não", "Tá errado", entre outros.

Carreira política 
Em maio de 2016, o nome de Amadeu começa a ser cogitado para uma candidatura à Prefeitura de Teresina, o que coincidiu com sua saída da TV Cidade Verde após 30 anos. No dia 23 de julho, o PTB confirma a candidatura de Amadeu, que ficou em 3º lugar no primeiro turno da eleição municipal com  28.669 votos. Após o fim do pleito, Amadeu assina contrato com a Rede Meio Norte, onde passa a apresentar o jornal Agora em 21 de novembro de 2016. Atualmente, o jornalista também apresenta o programa Pauta Geral, na TV Jornal Meio Norte.

Jornalistas do Piauí
Apresentadores de televisão do Piauí
Naturais de Teresina